Фельгибель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Фельгибель, Вальтер-Пеер (1918—2001) — майор артиллерии вермахта, кавалер Рыцарского креста Железного креста
 Фельгибель, Эрих (1886—1944) — генерал войск связи вермахта, участник заговора 20 июля против Гитлера